Boúra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kallirröḯ, ort, Peloponnesos, Messenien, 
 Anemorráchi, ort, Epirus, Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar